Mount Clare steht für:

Orte in  den Vereinigten Staaten:
 Mount Clare (Illinois)
 Mount Clare (Nebraska)
 Mount Clare (West Virginia)

historische Gebäude:
 Mount Clare (Roehampton) in Roehampton, London Borough of Wandsworth
 Mount Clare (Maryland) in Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten, NRHP-ID 70000860
 Mount Clare Station, Bahnhof in Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten, NRHP-ID 66000906

Siehe auch:
 Mont Clare
 Montclair
 Montclar